Slaget ved Lützen kan henvise til to slag:

 Slaget ved Lützen (1632) – under Trediveårskrigen
 Slaget ved Lützen (1813) – under Napoleonskrigene